Feroz ist der Familienname folgender Personen:

 Emran Feroz (* 1991), österreichisch-afghanischer Journalist
 Wasim Feroz (* 1966), pakistanischer Hockeyspieler